Hästholmarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hästholmarna, Kimitoön, Åboland,

Sverige 

 Hästholmarna naturreservat, Västmanlands län,

Se även
Hästholm
Hästholmen

Robotskapade Finlandförgreningar